L'ultimo urrà (The Last Hurrah) – romanzo del 1958 di Edwin O'Connor
L'ultimo urrà (The Last Hurrah) – film del 1958 diretto da John Ford
The Last Hurrah – film per la televisione statunitense del 1977 diretto da Vincent Sherman
The Last Hurrah – film del 2009 diretto da Jonathan W. Stokes
'''The Last Hurrah''' – celebre cavallo da corsa italiano degli anni '70